Lablack ist der Name folgender Orte:

 Lablack, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, bis 1946: Ljublino (Kaliningrad, Prawdinsk), Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lablack, Kreis Labiau, Ostpreußen, bis 1946: Nikitowka (Kaliningrad, Polessk), Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lablack, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, bis 1945: Łabławki, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen